Quercus shangcunensis — вид вымерших растений из рода Дуб, живших на территории современного Китая в нижнем олигоцене.

Этимология 
Видовой эпитет дан в честь формации Шанкун, где были обнаружены ископаемые остатки растения.

История изучения 
Ископаемые жёлудь и пыльца были обнаружены в формации Шангкун, округ Маомин, провинция Гуандун, Южный Китай. В 2018 году Сяо-Янь Лю, Шень-Лан Сюй, Менг Хан и Цзянь-Хуа Джин описали вид. Найденный ископаемый жёлудь является самым первым олигоценовым жёлудем, найденным в Китае.

Примечания 

†
Вымершие цветковые
Флора олигоцена
Фоссилии, описанные в 2018 году